Diese Liste zeigt die Naturerlebnisräume in Schleswig-Holstein. Die Anerkennung erfolgte ursprünglich durch das Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten. Ein Naturerlebnisraum kann vom heutigen Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLUR) in Schleswig-Holstein gefördert werden. Das Logo eines Naturerlebnisraumes in Schleswig-Holstein ist eine stilisierte Waldohreule auf einem gelben Hinweisschild.
Das erste anerkannte Gebiet war 1994 die Alte Stadtgärtnerei Kollhorst in Kiel.
Der bisher einzige Naturerlebnisraum unter Wasser wurde 2004 in Hohenfelde eröffnet.

Die Koordinaten wurden hauptsächlich den veröffentlichten Anfahrtsbeschreibungen oder der Adresse der Ansprechpartner entnommen.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Schleswig-Holstein
 Liste der FFH-Gebiete in Schleswig-Holstein
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Schleswig-Holstein
 Liste der Naturwaldreservate in Schleswig-Holstein

Weblinks 

 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) § 38 Naturerlebnisräume
 Bericht der Landesregierung: Umweltbildung in Schleswig-Holstein, PDF, S. 62
 
 Naturpilot Schleswig-Holstein

Naturerlebnisraume in SchleswigHolstein
Naturerlebnisraume
Umweltbildung in Schleswig-Holstein
Naturschutz (Deutschland)